Mestre steht für:
 einen Teil der Stadt Venedig, siehe Mestre

Mestre ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Mestre Descals (1912–1988), spanischer Ordensgeistlicher, Koadjutorerzbischof von La Paz
 Alfonso Mestre (* 2001), venezolanischer Schwimmer
 Audrey Mestre-Ferreras (1974–2002), französische Apnoetaucherin
 Daniel Mestre (* 1986), portugiesischer Straßenradrennfahrer
 Gabriel Antonio Mestre (* 1968), argentinischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Mar del Plata
 Harold Mestre (* 1968), kolumbianischer Boxer
 Jeannine Mestre (* 1947), spanische Schauspielerin
 Josep Maria Mestre Miret (1918–2002), katalanischer Komponist
 Maria Teresa Mestre (* 1956), luxemburgische Adelige, Großherzogin von Luxemburg, siehe Maria Teresa von Luxemburg
 Morgan Barbançon Mestre (* 1992), spanische Dressurreiterin
 Pere Riutort Mestre (1935–2021), mallorquinischer Priester, Pädagoge, Philologe und Liturgist
 Philippe Mestre (1927–2017), französischer Politiker und Schriftsteller
 Rafael de Mestre (* 1963), spanischer Unternehmer und mehrfacher Weltumrunder

 Ricardo Mestre (* 1983), portugiesischer Radrennfahrer
 Ulrich del Mestre, deutscher Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur
 Yagnelis Mestre (* 1983), kubanische Judoka

Mestre ist ein Teil des Pseudonyms folgender Personen:
 Mestre Bimba (1899–1974), eigentlich Manuel dos Reis Machado, brasilianischer Capoeirista
 Mestre Pastinha (1889–1981), eigentlich Vicente Ferreira Pastinha, brasilianischer Kampfsportler

Siehe auch:
 Mestre de camp
 Maistre
 Meister